Aldag ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Hinnerk Aldag (1927–2015), deutscher Unternehmer und Politiker
 Peter Aldag (* 1965), deutscher Segler
 Rolf Aldag (* 1968), deutscher Radrennfahrer
 Wolfgang Aldag (* 1968), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)